

Patronyme 

 Erwan Bérot (1988-), joueur français de rugby à XV
 Jean-Louis Bérot (1947-), joueur français de rugby à XV
 Philippe Bérot (1965-), joueur et entraîneur français de rugby à XV
 Violaine Bérot (1967-), écrivain français

Autre 
 Bérot : sorte de petite voiture (Liste des véhicules hippomobiles). En Suisse, petit chariot, diable ; chariot pour transporter les courses.